Mary Jane steht für:
 Mary Jane (Schuh), ein Schuhmodell
 Mary Jane (Band), eine Band
 einen Slangausdruck für Marihuana
 Mary Jane Watson, eine Figur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Mary Jane Watson